Сицкие (Ситские, Ситцкие) — угасший княжеский род, происходящий из Ярославской ветви Рюриковичей. Название рода произошло от владения волостью Сить на одноимённой реке  Сить, по берегам которой лежали владения князей Сицких. Представители рода довольно быстро утратили статус удельных князей, перейдя в конце XV века на службу к великим князьям Московским, сохранив при этом родовые владения. Первоначально они не занимали высоких постов, однако во второй половине XVI века породнились с боярским родом Романовых, благодаря чему стали попадать в Боярскую думу. В XVII веке — после того, как Михаил Фёдорович Романов был избран царём — влияние князей Сицких в думе возросло. Род угас в конце XVII века.

История 

Родоначальником князей Сицких был Семён Фёдорович, второй сын моложского князя Фёдора Михайловича. После смерти отца в 1408 году Семён получил в удел часть Моложского княжества — Сицкое княжество, в которое входили земли по реке Сить.

Удельными князьями были двое сыновей Семёна — бездетный Борис (ум. 1445) и Пётр, сын которого, Фёдор Кривой (ум. после 1535), был уже безудельным князем на службе у великих князей Московских. Он служил великому князю Ивану III Васильевичу и упоминается в разрядах в 1495 — 1508/1509 годах, однако он сохранил вотчины в бывшем Сицком уделе на реке Сить. 29 августа 1535 года он вместе с одним из сыновей попал в плен к литовцам во время захвата ими Стародуба. 

Фёдор Кривой оставил 7 сыновей. Старший, Александр (ум. до 1549) был воеводой во время правления Василия III Ивановича. Детей он не оставил, его вотчина была поделена между братьями. Второй сын Фёдора Кривого, Семён (ум. после 1549), упоминается в разрядах в 1510/1511 — 1530/1531 году. 29 августа 1535 года он вместе с отцом попал в плен к литовцам во время захвата ими Стародуба. Позже он постригся с именем Серапион в монахи Кирилло-Белозерского монастыря. Детей он также не оставил. Четвёртый сын Фёдора Кривого, Юрий Большой, оставил только двух бездетных сыновей, пятый, Фёдор был бездетным. Шестой сын, Иван Конон (ум. 30 сентября 1568) упоминается в разрядах в 1519/1520 — 1542/1543 годах. По сообщению П. Н. Петрова был боярином, однако другие источники эту информацию не подтверждают. Иван оставил двух бездетных сыновей. От остальных сыновей Фёдора Кривого пошли две ветви рода Сицких.

Старшая ветвь 
Наибольшей известности добились представители старшей ветви, родоначальником старшей ветви был третий сын Фёдора Кривого — Андрей (ум. до 1549). О самом родоначальнике практически ничего не известно. Он оставил единственного сына Василия, с которого началось возвышение рода. Он упоминается в разрядах, начиная с 1549/1550 года. Василий женился на Анне, дочери окольничего Романа Юрьевича Захарьина, родной сестре Анастасии, первой жены царя Ивана IV Грозного. Благодаря этому браку Сицкие начали попадать в Боярскую думу. В 1551/1552 — 1559 годах он был рязанским дворецким, в 1559 году получил чин окольничего, а в 1567/1568 году — боярина. В качестве воеводы Василий Андреевич неоднократно участвовал в различных походах. В 1570 году он упоминается в числе бояр из опричнины. Во время Ливонской войны в 1578 году Семён был воеводой крупного отряда, который осадил Венден, где 22 октября и погиб.

Василий Андреевич оставил 6 сыновей, а также незамужнюю дочь дочь Степаниду (ум. 13 января 1591). Из сыновей старший, Юрий Косой упоминается в разрядах в 1559/1560 году. Второй сын, Конон, умер до 1571/1572 года. Третий, Василий, был опричником, он упоминается в разрядах в 1565/1566, умер в 1568 году. Он был женат на Анне, дочери Д. Г. Фомина-Квашнина, но детей не оставил. Также среди опричников упоминается и Фёдор. Двое сыновей Василия Андреевича дослужились до бояр. Иван Васильевич стал боярином в 1585 году. Он был женат на Ефимии (ум. 1602), дочери Никиты Романовича Захарьина-Юрьева. Из-за родства с Романовыми он в 1601 году был насильственно пострижен в монахи и умер в 1608 году, а его единственный сын Василий был убит вскоре после его смерти. А самый младший из сыновей Василия Андреевича, Андрей Жукла, выдвинулся после избрания царём Михаила Фёдоровича Романова. Он стал боярином в 1622 году, а также возглавлял ряд Приказов. Он умер в 1629 году. Из его сыновей о младшем известно мало, а старший, Юрий был боярином. После его смерти в 1644 году род Сицких угас.

Было ещё потомство у Юрия Васильевича Косого, оставившего единственного сына Алексея. В 1608 году Алексей  оказался одним из первых перебежчиков в лагерь в Тушино Лжедмитрия II («Тушинского вора»), став одним из его советников. Он поддержал избрание царём своего родственника, Михаила Фёдоровича Романова в 1613 году. В 1615 году он стал боярином. Алексей Юрьевич возглавлял ряд Приказов и был заметной фигурой своего времени. Он умер в 1644 году. Его единственный сын Фёдор умер раньше отца, детей не оставив.

Младшая ветвь 
Родоначальником этой ветви был Юрий Меньшой, младший из сыновей Фёдора Петровича Кривого. В отличие от представителей старшей ветви, потомки Юрия высокого положения не добились. У Юрия был единственный сын Даниил (ум. 1575), о котором мало что известно. Он упоминается в разрядах в 1553 году, но во время опричнины был казнён. Двое сыновей Даниила были стольниками. Младший, Иван, детей не оставил. Старший, Андрей, оставил единственного сына Юрия, который также был стольником, но детей не оставил.

Владения князей Сицких 
Родовые земельные владения князей Сицких располагались по реке Сить и включали 77 селений и деревень по обеим берегам реки. Князь Семён Фёдорович Сицкий владел сёлами Покровское, Браиловское и Юрьевское, а также купил несколько поселений в Вышгородском стане Дмитровского уезда, его брат Юрий Большой — селом Андреевское Ярославского уезда. Князь Василий Андреевич Сицкий, унаследовавший село Покровское, также купил несколько поселений в Вышгородском стане Дмитровского уезда. Князь Юрий Андреевич Сицкий владел селом Елагино в Московском уезде, а также купил вотчину князей Приимковых в Ростовском уезде. У князя Алексея Юрьевича Сицкого в числе владений называются села Лацкое, Покровское и Воскресенское на реках Чернава и Корбака, которыми владели его отец и дед. У его сына Фёдора упоминается в качестве вотчины село Усово Сетунском стане на Москве-реке.

Генеалогия

Происхождение князей Сицких от удельных князей Моложских

Генеалогия князей Сицких

См. также 
 Ярославские князья

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. , Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Сицкие. стр. 216-217.

Ссылки 

Князья ярославские